Wallmersbach ist ein geographischer Name im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern:

 Wallmersbach (Uffenheim), Ortsteil der Stadt Uffenheim, 
 Wallmersbach (Steinach), rechter Zufluss der Steinach (Tauber) in Equarhofen, Gemeinde Simmershofen
 Turmhügel Wallmersbach, abgegangene Motte am Oberlauf Forellenbach des Wallmersbachs in Wallmersbach, Stadt Uffenheim

Siehe auch:
 Wallersbach
 Walmersbach, linker Zufluss des Salzbachs (zur Wieslauter) vor Hinterweidenthal, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz